Позоришна екипа је група људи која ради у позоришту у сврху производње и одржавања позоришних представа. Позоришна екипа је подељена у различите секторе, од којих је сваки специјализован за одређени аспект продукције.

Запослени у позоришту 
 Директор

 Драматург

 Драмски уметник
 Глумац
 Редитељ
 Сценограф
 Костимограф

 Продуцент
 Лектор

 Суфлер

 Инспицијент

Опера 
 Директор опере
 Вокални уметник 
 Ансамбл

 Солиста

 Диригент
 Хор
 Руководилац хора
 Оркестар

 Технички директор

Спољашње везе 

Позориште
Позоришни сарадници